Thomas Keinath (* 31. August 1977 in Hanau) ist ein deutsch-slowakischer Tischtennisspieler. Er wurde bei der Europameisterschaft 2000 Dritter im Doppel.

Werdegang 
Thomas Keinath begann seine Karriere als Achtjähriger beim TV Kesselstadt und wechselte 1990 in die Oberliga zum FTG Frankfurt, den er 1993 Richtung TV Müller Gönnern verließ. In diesem Zeitraum erzielte er erste internationale Erfolge. 1991 und 1995 wurde er Jugend-Europameister mit der deutschen Mannschaft. In den folgenden Jahren schloss er sich mehreren Vereinen der Ersten und Zweiten Bundesliga an. Bei der Europameisterschaft 2000 erspielte er sich im Doppel an der Seite von Lars Hielscher die Bronze-Medaille. Nach einem Zwischenstopp in Frankreich kam er zurück in die Tischtennis-Bundesliga zur TG Hanau. Nach einer ordentlichen Vorrunde, aber schwachen Rückrunde wechselte Keinath zum Konkurrenten SV Plüderhausen, bei dem er zusammen mit Aleksandar Karakašević, Leung Chu Yan und Philipp Floritz spielte. 2013 wurde er vom Aufsteiger in die 2. Bundesliga TTC Ober-Erlenbach verpflichtet, ehe er 2015 wieder beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell anheuerte. Mit dessen zweiter Mannschaft erreichte er drei Aufstiege in Folge, von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga. Die Zweitligasaison (2018/19) endete mit dem Abstieg. Zur Saison 2020/21 wechselte er zum TTC Champions Düsseldorf (3. Bundesliga Nord). Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison im Herbst 2020 unterbrochen und später annulliert. Seit 2021 spielt Keinath in der 3. Bundesliga Süd für den TV Leiselheim.

Thomas Keinath ist weitgehend gehörlos. 2016 wurde er in Samsun (Türkei) bei der Gehörlosen-WM Weltmeister im Einzel, Doppel mit Marek Tutura und Mixed mit Eva Jurkova.

Deutsche Nationalmannschaft 
1997 wurde Keinath für die Weltmeisterschaft nominiert, wo er mit der deutschen Mannschaft Platz 4 erreichte. Sein größter Erfolg war Bronze im Doppel mit Lars Hielscher bei der Europameisterschaft 2000.

2001 wurde er aus disziplinarischen Gründen von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. 2002 wurde er noch einmal in die Nationalmannschaft berufen; er besiegte im Europaligaspiel den Weißrussen Dzimitry Chumakov. Danach gab es für ihn keine Zukunft mehr im deutschen Nationalteam.

Slowakei 
2007 erhielt er die slowakische Staatsbürgerschaft. Seitdem trat er international unter der Flagge der Slowakei auf. So nahm er für die Slowakei an den Weltmeisterschaften 2007, 2008 und 2009 teil.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Tobias Schall: Der Passpoker hat Konjunktur. In: Tischtennis, Nr. 6/2007, S. 23.

Weblinks 
 Website von Thomas Keinath

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (TTV Gönnern)
Tischtennisspieler (TTC Jülich)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Tischtennisspieler (TTG Hoengen)
Tischtennisspieler (TG Hanau)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (TTC OE Bad Homburg)
Tischtennisspieler (Slowakei)
Deutscher
Slowake
Geboren 1977
Mann